Ophidion puede referirse a:

 Ophidion, género de plantas de la familia de las orquídeas.
 Ophidion, género de peces de la familia de las brótulas.